WDR41 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 459 амінокислот, а молекулярна маса — 51 728.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки